Лукашов — фамилия.

Известные носители:
 Лукашов, Анатолий Иванович (1936—2014) — советский государственный деятель, заместитель председателя Госплана СССР.
 Лукашов, Антон Юрьевич (род. 2004) — белорусский футболист.
 Лукашов, Артемий Максимович (1870—1942) — дальневосточный садовод.
 
 Лукашев (Лукашов), Николай Григорьевич (1911—1939) — советский футболист.
 Лукашов, Николай Николаевич (1959—1996) — Герой Советского Союза.
 Лукашов, Сергей Николаевич (1966—2008) — советский и российский тренер по самбо и дзюдо.
 Лукашов, Юрий Николаевич (род. 1974) — белорусский футболист и тренер.

См. также